Paweł Piasecki (biskup)
 Paweł Piasecki (dziennikarz)
 Paweł Piasecki (naukowiec)